Christophe Rinero – ciclista su strada francese
Elio Rinero – calciatore italiano